Die Maltese Premier League 1989/90 war die 75. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 13. Mal der FC Valletta.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Tarxien Rainbows und Żebbuġ Rangers die Absteiger Rabat Ajax und FC Birkirkara. Tarxien war erstmals seit der Saison 1986/87 wieder erstklassig, Żebbuġ erstmals seit der Saison 1982/83.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für UEFA-Teilnahme) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Playoff UEFA-Pokal 
Der Teilnehmer für den UEFA-Pokal wurde zwischen dem punktgleichen Dritten und Vierten entschieden.

|}

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

198990
Fußballsaison 1989/90